
Molekulska formula -{C13H18N2}- se može odnositi na:
 alfa-N,N-Trimetiltriptamin
 Metiletiltriptamin
 -{2,N,N-TMT}-
 -{5,N,N-TMT}-
 -{TC-1698}-